HMS Mary Rose je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Mary Rose (1510) 
 HMS Mary Rose (1556) 
 HMS Mary Rose (1623) 
 HMS Mary Rose (1650) 
 HMS Mary Rose (1654) 
 HMS Mary Rose (1799) 
 HMS Mary Rose (1915) 
 HMS Mary Rose (1918) 
 HMS Mary Rose (J360)

Mary Rose